Ібрагім Халіл-хан (, , *1732, Карабаське ханство — †1806, Шуші) — хан Карабаху, полководець, генерал-лейтенант російської армії. Походив з династії Джеванширів.

Після смерті Надір-шаха Панах Алі-хан знову з'являється в Карабасі, щоб захопити владу над вірменськими мелікствами Хамси . Сюди біжить і насильно засланий у Хорасан його старший син 15-річний Ібрагім Халіл.

Під час свого панування Карабаським ханством Ібрагім Халіл-хан проводив війни з Персією та Російською імперією. 

1806 року вбито російськими солдатами. Новим ханом став його другий син Мехті-Кулі.

Генеалогія

Примітки 

Карабаські хани
Історія Карабаху
Народились 1732
Померли 18 липня
Померли 1806
Персоналії за алфавітом